Кортни Басс Кокс (; род. 15 июня 1964) — американская актриса, режиссёр и продюсер. Наиболее известна по роли Моники Геллер в ситкоме «Друзья», а также журналистки Гейл Уэзерс в серии фильмов «Крик».

Ранние годы 
Кортни Басс Кокс родилась и выросла в Бирмингеме (штат Алабама). Там она окончила среднюю школу, где была членом группы поддержки, теннисисткой и пловчихой. Её отец, Ричард Л. Кокс (1931—2001), был бизнесменом, а мать, тоже Кортни (в девичестве Басс), домохозяйкой. У Кортни есть две старших сестры — Дотти Пикетт и Вирджиния Кокс, старший брат Ричард и девять сводных братьев и сестёр. Её родители развелись в 1974 году, отец переехал во Флориду, а Кортни воспитывалась матерью и отчимом, нью-йоркским бизнесменом Хантером Коплендом.

После окончания школы Кокс поступила в Университет Вернон в Вашингтоне, чтобы изучать архитектуру и дизайн интерьеров. Через год она бросила обучение ради карьеры модели, после того как её приняло модельное агентство «Форд» в Нью-Йорке. Будучи моделью, она посещала курсы актёрского мастерства и со временем избавилась от своего южного акцента.

Карьера

Актёрский дебют 
Кокс первой на американском телевидении произнесла слово «месячные», рекламируя в 1985 году тампоны фирмы . После успешного участия в музыкальном клипе Брюса Спрингстина «Dancing In the Dark» (где она танцевала на сцене), она появилась в нескольких кинофильмах, включая «Властелины вселенной» (1987) и «Кокон: Возвращение» (1988).

У Кокс была ведущая роль в недолго прожившем телесериале «Мученики науки» (1985), а позже второстепенная роль в телесериале «Семейные узы» (1987—1989). В 1994 году актриса сыграла роль Мелиссы Робинсон в комедийном фильме «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» с Джимом Керри в главной роли.

«Друзья» 
В 1994 году Кортни Кокс предложили пройти пробы на роль Рэйчел Грин в новый ситком «NBC» «Друзья». Роль в телесериале она всё-таки получила, но не Рэйчел, а Моники Геллер, которую она играла последующие 10 лет во всех сезонах популярного телесериала.

В 2005 году Кортни Кокс, вместе со своими напарницами по телесериалу Дженнифер Энистон и Лизой Кудроу, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокооплачиваемая актриса на телевидении, с гонораром в  за каждый эпизод двух последних сезонов телесериала. При этом она стала единственным исполнителем основного актерского состава сериала, который за актерскую игру в сериале ни разу не был номинирован на премию «Эмми». Она была номинирована на премию «Эмми» в 2021 году как продюсер специального выпуска сериала «Друзья: Воссоединение».

В промежутке между пятым и шестым сезоном Кортни Кокс вышла замуж за актёра Дэвида Аркетта, с которым познакомилась на съёмках триллера «Крик» в 1996 году, и изменила своё имя на Кортни Кокс-Аркетт. Это событие нашло своё отражение в «Эпизоде после Вегаса» телесериала «Друзья», когда в начальных титрах все актёры получили добавление «-Аркетт» к своим фамилиям.

Последующая карьера 

За время съёмок в «Друзьях» Кортни Кокс успела успешно поработать и на большом экране. Самой заметной её ролью тех лет стала репортёр Гэйл Уэзерс в фильме «Крик» (1996) и его продолжениях. Сразу после завершения съёмок в телесериале «Друзья» продюсер Марк Черри предложил Кортни Кокс роль Сьюзан Майер в новой телевизионной драме ABC «Отчаянные домохозяйки», но из-за беременности актриса была вынуждена отказаться, и роль досталась Тери Хэтчер.

В 2001 году Кокс появилась в фильме «3000 миль до Грейсленда», в 2005 году снялась в независимом фильме «Ноябрь», который имел лишь ограниченный кинопрокат, а также сыграла небольшую роль в высокобюджетном фильме «Всё или ничего» с Адамом Сэндлером в главной роли.

В 2006 году Кортни вместе с мужем, Дэвидом Аркеттом, снялась в фильме «», в котором также выступила в качестве продюсера, а Дэвид был ещё и режиссёром и сценаристом.

В 2007 году актриса согласилась на участие в драматическом телесериале «Грязь» телесети FX Networks, где она исполнила роль Люси Спиллер, редактора бульварной газеты. Кокс и её муж, Дэвид Аркетт, также выступили исполнительными продюсерами этого сериала. Кроме того, на радость поклонникам, в одном из эпизодов появилась Дженнифер Энистон, и их героини целовались. Продержавшись год, сериал был закрыт.

В конце 2008 года вышел новый фильм с участием Кортни Кокс под названием «Сказки на ночь», где её партнером по съёмочной площадке вновь стал Адам Сэндлер.

В 2009 году актриса появилась в нескольких эпизодах популярного сериала «Клиника», а также в сериале «Город хищниц», за роль в котором была номинирована на «Золотой глобус» как лучшая актриса в комедийном сериале. В апреле 2011 года вышел фильм «Крик 4», где Кокс в очередной раз воплотила образ журналистки Гэйл Уэзерс.

Кокс дебютировала в качестве режиссера телесериала «TalhotBlond», премьера которого состоялась 23 июня 2012 года. В 2014 году она сняла и спродюсировала черную комедию «Прежде чем я уйду» с участием Шона Уильяма Скотта и Элиши Катберт. Премьера фильма состоялась на кинофестивале Трайбека 24 апреля 2014 года, в некоторых кинотеатрах он был выпущен 24 апреля 2015 года.

С 2014 по 2017 год она являлась исполнительным продюсером игрового шоу «Celebrity Name Game» под руководством Крейга Фергюсона. Шоу принесло ей номинацию на премию Эмми.

В 2016 году Кокс снялась в независимом драматическом фильме «День матери» вместе со Сьюзан Сарандон, Мирой Сорвино и Шэрон Стоун. Фильм был выпущен 6 мая 2016 года и получил в основном негативные отзывы. В 2019 году она создала и выпустила документальный сериал на Facebook Watch «9 месяцев с Кортни Кокс». В 2020 году Кокс снялась в ситкоме «Американская семейка».

Кокс подписала контракт на главную роль в комедийном сериале «Shining Vale». Она сыграет роль Патриции Фелпс, которая переезжает со своей семьёй из крупного города в большой старый дом в пригороде, где сталкиваются зло и юмор.

Она воссоединилась со своими коллегами по сериалу «Друзья» для специального показа «Друзья: Воссоединение», который вышел на канале HBO Max. В июле 2020 года стало известно, что Кокс снова сыграет роль Гейл Уэзерс в фильме «Крик 5», режиссерами которого станут Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт. Фильм вышел в прокат 14 января 2022 года.

Личная жизнь 
С 1989 по 1995 год Кокс состояла в отношениях с актёром Майклом Китоном.

После знакомства на съёмках фильма «Крик» в 1996 году Кокс начала встречаться с актёром Дэвидом Аркеттом. 12 июня 1999 года пара сочеталась браком в Сан-Франциско, после чего Кокс начала использовать имя Кортни Кокс Аркетт. 13 июня 2004 года у них родилась дочь, Коко Райли Аркетт. Её крёстной матерью является актриса Дженнифер Энистон. Кокс также перенесла ряд выкидышей. В октябре 2010 года Кокс и Аркетт объявили о расставании. В июне 2012 года Аркетт подал на развод, который был завершён в мае 2013 года.

С 2013 года Кокс состоит в отношениях с музыкантом Джонни Макдейдом, клавишником группы Snow Patrol. В июне 2014 года Кокс и Макдейд объявили о помолвке. В январе 2019 года Кокс рассказала, что пара разорвала помолвку, однако по-прежнему состоит в отношениях.

Кокс имеет коричневый пояс по карате, а также играет на фортепиано и ударных инструментах.

Фильмография

Как кинорежиссёр и продюсер 
 Прежде чем я уйду (2014) — кинорежиссёр, продюсер

Примечания

Ссылки 

Фотомодели по алфавиту
Фотомодели США
Кортни Кокс
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Киноактрисы США